Roland Nilsson kan avse:

 Roland Nilsson (fotbollsspelare)
 Roland Nilsson (kulstötare)
 Roland Nilsson (gångare)
 Roland Nilsson (dirigent)
 Roland K Nilsson (konstnär)

Referenser

Noter